На Летних Олимпийских играх 1996 года Япония была представлена 306 спортсменами (157 мужчин, 149 женщин), выступавшими в 27 видах спорта. Они завоевали 3 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медали, что вывело команду на 23-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Бейсбол 

 Состав команды

 Результаты
 Предварительный раунд

 1/2 финала

 Финал

Итог: -е место

Бокс

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

По итогам предварительных 6 прыжков в полуфинал проходило 18 спортсменов. Далее прыгуны выполняли по 5 прыжков из обязательной программы, результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме баллов определялись финалисты соревнований. Финальный раунд, состоящий из 6 прыжков, спортсмены начинали с результатом, полученным в полуфинале.

Женщины

Ссылки 
 Сборная Японии  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года